Liên Chiểu (quận) in Đà Nẵng
 Liên Chiểu (thị trấn) in Đà Nẵng